Стеван Штукеља (Земун, 15. јул 1934 — Земун, 2. јануар 1982) био је српски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1959. || Ветар је стао пред зору  || Бане
|-
| 1959. || Љубавно писмо ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1961. || Небески одред  || /
|-
| 1961. || Први грађанин мале вароши  || /
|-
| 1961. || Мица и Микица ТВ филм || /
|-
| 1961. || Лето је криво за све  || /
|-
| 1962. || Чудна девојка  || Студент код професора факултета
|-
| 1963. || Шест свечаних позивница ТВ серија || /
|-
| 1964. || Лутање једне душе ТВ филм || /
|-
| 1968. || Сарајевски атентат   || Ађутант пријестолонасљедника Фердинанда
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1978. || Повратак отписаних  ТВ серија || Високи
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1934.
Умрли 1982.
Српски глумци
Југословенски глумци
Земунци
Глумци из Београда